Línea 208 puede referirse a:

 Línea 208B de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 208 de Santiago de Chile.
 Línea 208c de Santiago de Chile.